

Astronomia
 8855 Miwa – asteroide della fascia principale

Persone
 Miwa – cantautrice giapponese
 Katsue Miwa – doppiatrice giapponese
 Shigeyoshi Miwa – ammiraglio giapponese